Ширинян — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ширинян, Аршак Айрапетович (1883—1920) — член парламента Армении, участник армянского национального движения.
 Ширинян, Константин Вартанович (1924—1998) — советский спортсмен: футбольный нападающий, игрок в хоккей с мячом; скульптор.
 Ширинян, Эдгар Арамович (1942—2013) — армянский советский физиолог, фармаколог.